Abrud se poate referi la:

Abrud, un oraș în județul Alba
Abrud-Sat, o localitate în județul Alba
Abrud, o localitate în județul Constanța
Depresiunea Abrud, o depresiune din Munții Apuseni

Toponime românești